Дана сторінка містить перелік функцій стандартної бібліотеки мови C в алфавітному порядку, а також кілька нестандартних функцій.

 assert.h
 (не містить функцій)
 ctype.h
 (нестандартна) digittoint
 isalnum
 isalpha
 (нестандартна) isascii
 isblank
 iscntrl
 isdigit
 isgraph
 islower
 isprint
 ispunct
 isspace
 isupper
 isxdigit
 (нестандартна) toascii
 tolower
 toupper
 errno.h
 (не містить функцій)
 float.h
 (не містить функцій)Стандартна бібліотека C
 limits.h
 (не містить функцій)
 locale.h
 localeconv
 setlocale
 math.h
 acos
 asin
 atan
 atan2
 atof
 ceil
 cos
 cosh
 exp
 fabs
 floor
 fmod
 frexp
 ldexp
 log
 log10
 modf
 pow
 sin
 sinh
 sqrt
 tan
 tanh
 setjmp.h
 longjmp, setjmp
 signal.h
 raise
 stdarg.h
 (не містить функцій)
 stddef.h
 (макрос) offsetof
 stdio.h
clearerr
 fclose
 feof
 ferror
 fflush
 fgetc
 fgetpos
 fgets
 fopen, freopen, (нестандартна) fdopen
 fprintf
 fputc
 fputs
 fread
 fscanf
 fseek
 fsetpos
 ftell
 fwrite
 getc
 getchar
 gets
 perror
 printf, fprintf, sprintf, (нестандартна) snprintf
 putc
 putchar, (не стандартна) fputchar
 puts
 remove
 rename
 rewind
 scanf, fscanf, sscanf; (не стандартні) vfscanf, vscanf, vsscanf
 setbuf
 setvbuf
 tmpfile
 tmpnam
 ungetc
 vprintf, vfprintf, vsprintf
 stdlib.h
abort
 abs, labs
 atexit
 atof
 atoi
 atol
 bsearch
 calloc
 div, ldiv
 exit
 free
 (нестандартна) itoa
 getenv
 ldiv
 (нестандартна) ltoa
 malloc, calloc та realloc
 qsort
 rand
 srand
 strtod
 strtol
 strtoul
 system
 string.h
 memchr
 memcmp
 memcpy
 memmove
 memset
 strcat, strncat
 strchr
 strcmp, strncmp
 strcoll
 strcpy, strncpy
 strcspn
 strerror
 strlen
 strpbrk
 strrchr
 strspn
 strstr
 strtok
 strxfrm
 time.h
 asctime
 clock
 ctime
 difftime
 gmtime
 localtime
 mktime
 strftime
 time
 wchar.h
 btowc
 fgetwc
 fgetws
 fputwc
 fputws
 fwide
 fwprintf
 fwscanf
 (макрос) getwc
 (макрос) getwchar
 mbrlen
 mbrtowc
 mbsinit
 mbsrtowcs
 (макрос) putwc
 (макрос) putwchar
 swprintf
 swscanf
 ungetwc
 vfwprintf
 vswprintf
 vwprintf
 wcrtomb
 wcscat
 wcschr
 wcscmp
 wcscoll
 wcscpy
 wcscspn
 wcsftime
 wcslen
 wcsncat
 wcsncmp
 wcsncpy
 wcspbrk
 wcsrchr
 wcsrtombs
 wcsspn
 wcsstr
 wcstod
 wcstok
 wcstol
 wcstoul
 wcsxfrm
 wctob
 wmemchr
 wmemcmp
 wmemcpy
 wmemmove
 wmemset
 wprintf
 wscanf
 wctype.h
 iswalnum
 iswalpha
 iswcntrl
 iswctype
 iswdigit
 iswgraph
 iswlower
 iswprint
 iswpunct
 iswspace
 iswupper
 iswxdigit
 towctrans
 towlower
 towupper
 wctrans
 wctype

Нестандартні заголовкові файли 
 alloc.h
 farmalloc
 conio.h
 getch, getche

Стандартна бібліотека C